Гризоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Гризоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена